Константин Александру (; ) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.

Спортивная карьера 

Родился в Констанце. 

В 1974 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 1975 году вновь стал чемпионом Европы. В 1976 году принял участие в Олимпийских играх в Монреале, но не завоевал там наград, зато стал серебряным призёром чемпионата Европы. В 1977 году вновь стал чемпионом Европы. В 1978 году стал чемпионом мира и Европы, в 1979 году повторил этот результат. В 1980 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Москве.

Ссылки 
 
 

Борцы Румынии
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года